Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Men’s Clay Court Championships 2008. Für das Turnier der Kategorie International Series qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 14 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 13. bis 14. April 2008 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 163 kB)

Tennisturnier in Houston
ATP Tour 2008